

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Keli“ beginnt.

Keli 



 Keli, Tynisha (* 1985), US-amerikanische Pop-Sängerin und Songwriterin

Kelic 
 Kelić, Renato (* 1991), kroatischer Fußballspieler

Kelih 
 Keliher, John A. (1866–1938), US-amerikanischer Politiker

Kelim 
 Kelimbetow, Qairat (* 1969), kasachischer Ökonom und Politiker

Kelis 
 Kelis (* 1979), US-amerikanische Hip-Hop- und R&B-Sängerin